Il Queen's Club Championships 1990 (conosciuto pure come Artois Championships per motivi di sponsorizzazione) è stato un torneo di tennis giocato sull'erba. 
È stata l'88ª edizione del Queen's Club Championships, 
che fa parte della categoria ATP World Series nell'ambito dell'ATP Tour 1990.
Si è giocato al Queen's Club di Londra in Inghilterra, dall'11 al 18 giugno 1990.

Campioni

Singolare 

 Ivan Lendl ha battuto in finale  Boris Becker 6–3, 6–2

Doppio 

 Jeremy Bates /  Kevin Curren hanno battuto in finale  Henri Leconte /  Ivan Lendl 6–2, 7–6

Collegamenti esterni
 

ATP Tour 1990